Кетен () — місто в Німеччині, у федеральній землі Саксонія-Ангальт
 Кетен () — хімічна сполука ряду кетенів